Анна Федорівна (принцеса Юліана-Генріетта-Ульріка Саксен-Кобург-Заальфельдська) (1781—1860) — Велика княгиня, дружина цесаревича великого князя Костянтина Павловича.
Анна Федорівна Ратненська (1390-і — 1458) — мазовецька княгиня, дружина Болеслава Янушевича Мазовецького, дочка Федора Ольгердовича.
 Анна Федорівна (Корибутівна) з Лоска (?—1494) — дочка князя Федора Корибутовича, дружина Петра Монтигердовича.